MacIsaac est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Ashley MacIsaac (né en 1975), violoniste et chanteur canadien
 (né en 1955), musicien canadien
 (1901-1961), joueur d'échecs écossais

 (1870-1941), homme politique canadien de la Nouvelle-Écosse
Martha MacIsaac (née en 1984), actrice canadienne
 (né en 1962), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme